Міката (Фукуй)
Повіт Міката
Повіт Міката-Камінака